Мина может иметь следующие значения:

 Мина — единица измерения веса в странах Древнего Востока, Древнем Египте, Древней Греции. Также денежно-счётная единица Древней Греции.
 Мина — ход в листе растения, проделанный некоторыми насекомыми (см. Минёры).
 Мина (разг.) — гримаса.
 Мина — скрытно установленный боеприпас, взрывающийся при определённых обстоятельствах.
 Мина — солнечный месяц (двенадцатый из 12) в древнеиндийском лунно-солнечном календаре.

Имя 
 Мина — мужское имя египетского происхождения.
 Мина — вариант женского имени Вильгельмина, Минна или Миндль.

 Мина  — святой Православной церкви, патриарх Константинопольский (536—552).

 Мина Александрийский — святой мученик за Христа, пострадал при императоре Максимине (305—313).
 Мина Кешвар Камаль (1956—1987) — афганская феминистка, борец за права женщин.
 Мина Котуанский (Фригийский) — христианский святой, великомученик. Пострадал при императорах соправителях Диоклетиане и Максимиане в 300 или 304 году.
 Мина Кумари (1932—1972) — индийская актриса.
 Мина Палестинский — преподобномученик, принял мученическую кончину во второй трети VII века от арабов, которые пронзили его стрелами.
 Мина Полоцкий — православный святой, святитель, епископ Полоцкий.
 Мина Синайский (VI век) — монах Синайского монастыря, почитается как святой в лике преподобных.
 Мина Флорентийский (ум. 250) — святой мученик флорентийский.

 Мина (Шелаев) (1882—1937) — архимандрит, рязанский епархиальный миссионер. Причислен к лику святых РПЦ в 2000 году.

 Мина (Мина Анна Мадзини; род. 1940) — итальянская певица.

Фамилия 
 Мина (; ) — украинский и польский дворянский род.

 Мина, Алберту (род. 1982) — бразильский боец ММА.
 Мина, Артуро (род. 1990) — эквадорский футболист.
 Мина, Дениз (род. 1966) — шотландская писательница.
 Мина, Ерри (род. 1994) — колумбийский футболист.
 Мина, Михаил Валентинович (род. 1939) — биолог.
 Мина, Нарсисо (род. 1982) — эквадорский футболист.
 Мина, Оскар (род. 1958) — капитан-регент Сан-Марино в 2009 и 2022 годах.
 Мина, Санти (род. 1995) — испанский футболист.
 Мина, Сантьяго (род. 1958) — испанский футболист.
 Мина, Франсиско (1781—1836) — испанский генералиссимус. 
 Мина, Ханна (1924—2018) — сирийский писатель, публицист.

Топонимы 
 Мина — долина, расположенная в восьми километрах от Мекки по дороге в долину Арафат.
 Мина — посёлок в Красноярском крае.
 Мина — река в Алжире.

См. также 
 Артиллерийская мина — артиллерийский боеприпас, выстреливаемый из миномёта или гладкоствольного безоткатного орудия.
 Самодвижущаяся мина — устаревшее название торпеды.